Diário da República
Disjuntor diferencial residual
DR (Televisão da Dinamarca)
DR Studios
Suzuki DR 800S
DR-DOS

Asteroides
20199 1997 DR
23421 1981 DR
31013 1996 DR

Ver também
 doutor(a) (diminuem para apenas 'Dr' ou 'Dr'a')

Desambiguações de siglas